Hotel Montana ist der Name folgender Hotels:

 Hotel Montana (Luzern), Art-Deco-Hotel in Luzern, Schweiz
 Hotel Montana (Port-au-Prince), Hotel in Port-au-Prince, Haiti
 Hotel Montana (St. Anton), 4-Sterne-Hotel in St. Anton am Arlberg, Tirol, Österreich